L'edizione 1948-49 della Ehrenliga Saarland è stato il primo campionato di massimo livello del Saarland.

Classifica finale

Verdetti 
  Borussia Neunkirchen Campione del Saarland 1948-49.
  Halberg-Brebach, Hellas Marpingen, Ludweiler e Merzig retrocesse nel Campionato di Seconda Divisione.

Record

Club 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:   (4)
 Migliore attacco:  (106 gol fatti)
 Miglior difesa:  (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+81)
 Maggior numero di pareggi:  (10)
 Minor numero di pareggi: Hellas Marpingen (1)
 Maggior numero di sconfitte: Hellas Marpingen e Merzig (17)
 Minor numero di vittorie: Merzig (3)
 Peggior attacco: Merzig (25 gol fatti)
 Peggior difesa: Hellas Marpingen (95 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Merzig  (-55)

Note

Collegamenti esterni 
 Stagione 1948-49 della Ehrenliga Saarland, dagli archivi RSSSF

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948